Одиннадцатый чемпионат Молодёжной хоккейной лиги (спонсорское название Париматч Молодёжная хоккейная лига), который стартовал 5 сентября 2020 года и завершился 23 апреля 2021 года. Победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Харламова — московское «Динамо».

Формат турнира 
Регулярный сезон начался 5 сентября 2020 года и закончился 8 марта 2021 года. 16 января 2021 года должен был состоятся Кубок Вызова, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой КХЛ приняла решение отменить Неделю Звёзд Хоккея, в рамках которой должен был быть сыгран этот матч.

Матчи плей-офф стартовали 10 марта со стадии 1/8 финала и завершились 23 апреля в пятом матче финальной серии между московским «Динамо» и ярославским «Локо», по результатом которой обладателем Кубка Харламова стало «Динамо», выиграв серию 4:1.

Каждая команда Восточной конференции сыграла по 60 матчей, команды Запада — 64. Итоговое место в общей таблице учитывалось по проценту набранных очков. Всего в регулярном чемпионате было сыграно 964 встречи.

Клубы-участники

Изменения 
В связи с эпидемиологической ситуацией в чемпионате не приняли участие китайский «ОЭРДЖИ Юниор» (Западная конференция), и казахстанские «Алтай» и «Снежные Барсы» (оба — Восточная конференция). Также в чемпионате появился новый клуб «Академия Михайлова» (Западная конференция).

В связи с уходом «Алтая» на Востоке изменились пары команд, объединённые по территориальному принципу. «Омские Ястребы» теперь объединены со «Снежными Барсами», а «Тюменский Легион» — с «Мамонтами Югры». На Западе новичок «Академия Михайлова» был объединён со «Спартаком».

Клубы 
{| class="wikitable"
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в МХЛ
! style="background:white; text-align:center; width:12%" | Партнёрская команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Главный тренер
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Академия Михайлова
|  Тула
| Ледовый дворец (3 072)
| align=center | 2018
| align=center | 2020
| align=center | ЦСКА
| Павел Канарский, Алексей Первушин, Сергей Бажухин, Юрий Кузнецов
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец (5 583)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Северсталь
| Владимир Лешко
|-
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Амур
| Александр Юньков
|-
| Атлант |  Мытищи
| Арена Мытищи (7 114)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Андрей Лунёв
|-
| Динамо|  Москва
| Красногорск Арена им. В.В. Петрова (Красногорск, 1 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Динамо Мск
| Ярослав Люзенков 
|-
| Динамо|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (1 500)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Динамо СПб (ВХЛ)
| Кирилл Алексеев
|-
| Капитан|  Ступино
| ЛД им. В.М. Боброва (1 800)
| align=center | 1999
| align=center | 2011
| align=center | ХК Сочи
| Леонид Береснев
|-
| Красная Армия|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | ЦСКА
| Александр Левицкий
|-
| Крылья Советов|  Москва
| УДС Крылья Советов (5 400)
| align=center | 1947
| align=center | 2016
| align=center |
| Александр Трофимов
|-
| Локо|  Ярославль
| МФСК Локомотив (1 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Локомотив
| Александр Ардашев
|-
| Рига|  Рига
| Inbox.lv (1 000)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Р
| Валерий Кулибаба
|-
| Русские витязи|  Чехов
| ЛХЦ Витязь (3 300)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Витязь
| Рустем Камалетдинов
|-
| Сахалинские акулы|  Южно-Сахалинск
| Арена Сити (1 200)
| align=center | 2013
| align=center |
| align=center |
| Виктор Чечель
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| СК Хоккейный город (1 418)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | СКА
| Лев Бердичевский
|-
| СКА-Варяги|  Санкт-Петербург
| СК Хоккейный город (1 418)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | СКА
| Дмитрий Вершинин
|-
| Спартак|  Москва
| ЦСКА Арена (малая арена) (2 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Владимир Тюриков
|-
| Тайфун|  Приморский край
| Фетисов Арена (Владивосток, 5 915)
| align=center | 2016
| align=center | 2016
| align=center | Адмирал
| Игорь Гаврилов
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Авто|  Екатеринбург
| КРК Уралец (5 545)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Автомобилист
| Владислав Отмахов
|-
| Белые медведи|  Челябинск
| ЛА Трактор им. В.К. Белоусова (7 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Трактор
| Алексей Заварухин
|-
| Ирбис|  Казань
| Татнефть Арена (8 900)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Ак Барс
| Артём Анисимов
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| ДС Кузнецких металлургов (7 533)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Нк (ВХЛ)
| Алексей Коледаев
|-
| Ладья|  Тольятти
| Лада-Арена (6 180)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Лада
| Олег Ларионов
|-
| Мамонты Югры|  Ханты-Мансийск
| Ледовый дворец спорта (2 000)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Югра
| Дмитрий Бурлуцкий
|-
| Омские Ястребы|  Омск
| Хоккейная академия Авангард (1 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Авангард
| Олег Угольников
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| Нефтехим Арена (5 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Нефтехимик
| Вячеслав Касаткин
|-
| Сарматы|  Оренбург
| ЛД Звёздный (2 070)
| align=center | 2015
| align=center | 2015
| align=center | Южный Урал (ВХЛ)
| Владимир Громилин
|-
| Сибирские снайперы|  Новосибирск
| ЛДС Сибирь (7 420)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Сибирь
| Дмитрий Гоголев
|-
| Спутник|  Альметьевск
| ДС Юбилейный (2 050)
| align=center | 2011
| align=center | 2016
| align=center | Нефтяник (ВХЛ)
| Эдуард Дмитриев
|-
| Стальные лисы|  Магнитогорск
| Арена Металлург (7 704)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Мг
| Евгений Мухин
|-
| Толпар|  Уфа
| Городской дворец спорта (3 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Салават Юлаев
| Игорь Гришин
|-
| Тюменский Легион|  Тюмень
| ЛД Партиком (249)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Рубин (ВХЛ)
| Рустам Камалов
|-
| Чайка'|  Нижний Новгород
| ДС им. В.С. Коноваленко (4 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Торпедо НН
| Николай Воеводин, Максим Овчинников 
|-
|}

Регулярный чемпионат

Примечание
  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очков

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Календарь МХЛ на сезон 2020/2021 (PDF-файл)

Молодёжная хоккейная лига